Колчедан — железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги, стыковая с Южно-Уральской железной дорогой. Расположена в посёлке Колчедан  Каменского района Свердловской области.

Состоит из 2 главных, 2 приемоотправочных, 2 погрузочных путей и 2 предохранительных тупиков. Посадка и высадка пассажиров осуществляется с низких пассажирских платформ, расположенных у 4 пути и между 1 и 2 путями.

Прием и выдача грузов по вагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования Сейчас находится в плохом состоянии, но в будущем планируются реконструкция

Примечания 

Станции Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги